Dartmouth ist der Name mehrerer Städte
 Dartmouth (Nova Scotia), ein Teil des Halifax Regional Municipality, Kanada
 Dartmouth (Victoria), Australien
 Dartmouth (Devon), England
 Dartmouth (Massachusetts), USA
 Dartmouth (Kansas), USA

Sonstiges:
 der Name der Dartmouth-Talsperre in Australien
 der Name des Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, USA
 der Name der University of Massachusetts Dartmouth in Dartmouth, Massachusetts, USA
 der Name eines Frachtschiffes, das im September 1773 im Bostoner Hafen einlief und an der Boston Tea Party beteiligt war 
 ein Synonym für das Britannia Royal Naval College
 Baron Dartmouth, ein englischer Adelstitel
 Earl of Dartmouth, ein britischer Adelstitel
 Dartmouth Peak, Berg in der Britannia Range des Transantarktischen Gebirges, Antarktika
 Dartmouth Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Rivière Dartmouth, Fluss in der kanadischen Provinz Québec

im NRHP gelistete Objekte:
 Dartmouth (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000064
 Dartmouth Street School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000546